Федерация футбола Южной Азии (ФФЮА) () — подразделение и федерация в Азиатской футбольной конфедерации (АФК), контролирующее футбол в странах Южной Азии. Основана в 2014 году. Является основной правопреемницей бывшей Федерации футбола Центральной и Южной Азии. Объединяет национальные федерации и ассоциации футбола Бангладеш, Бутана, Индии, Мальдив, Непала, Пакистана и Шри-Ланки.

Страны-участницы 
  Бангладеш
  Бутан
  Индия
  Мальдивы
  Непал
  Пакистан
  Шри-Ланка

Турниры

Ссылки 
 RSSSF page on the South Asian Federation Cup
 South Asia Football - Complete SAFF website

Азиатская конфедерация футбола
Азия
Футбольные организации
Организации, основанные в 2014 году